Gugan bezeichnet:

 Gugan (Iran), Stadt im Iran
 Gugan (Kreis), Kreis im Iran
 Gugan (Fuyuan), Nationalitätengemeinde im Kreis Fuyuan, China